Покров Богородицы — неоднозначный термин.

Известные значения 
 Покров Богородицы — российский парусный 44-пушечный фрегат российского военного флота. 
 Покров Пресвятой Богородицы — непереходящий великий православный праздник, отмечаемый Православной церковью.

См. также